Ej att förväxla med Hennessy, varumärke för konjak.

Hennessey kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Hennessey,

USA 

 Hennessey (ort), Oklahoma, Kingfisher County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar